Jastrow ist 

 der deutsche Name von Jastrowie in Polen

Jastrow ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Jastrow (1890–1981), deutschstämmige US-amerikanische Klassische Archäologin
 Hermann Jastrow (1849–1916), deutscher Jurist
 Holger Jastrow (* 1966), Editor des Workshops Anatomie fürs Internet, Facharzt für Anatomie
 Ignaz Jastrow (1856–1937), deutscher Nationalökonom und Historiker
 Joseph Jastrow (1863–1944), US-amerikanischer Psychologe
 Kurt Haase-Jastrow (1885–1958), deutscher Interieur-, Landschafts-, Porträt- und Stilllebenmaler
 Marcus Jastrow (1829–1903), Rabbiner und Talmudgelehrter
 Morris Jastrow (1861–1921), US-amerikanischer Orientalist
 Otto Jastrow (* 1942), deutscher Arabist
 Robert Jastrow (1925–2008), US-amerikanischer Astronom

Siehe auch: 

 Jastrow-Illusion
 Jastrowsche Formel